«’74-’75» — сингл группы The Connells авторства  с альбома Ring. Композиция стала хитом в Европе, войдя в Top 10 в одиннадцати странах.

Видеоклип 

Видео снималось в одной из старших школ в Роли, Северная Каролина, родном городе группы. Зрителю демонстрируют фото студентов 1975 года выпуска и их самих, но уже в 1993 году.

В 2015 году вышла обновлённая версия клипа, в которую были добавлены видеокадры, показывающие тех же студентов на момент, соответственно, 2015 года.

Кавер-версии 
В 1995 году Hands of Belli совместно с Nancy Edwards записали версию «'74-'75» в стиле евродэнс.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 '74-'75 на сайте Allmusic.com
 История песни
 YouTube

Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Синглы по алфавиту
Золотые синглы
Песни на английском языке
Американские рок-песни